Sium graecum är en flockblommig växtart som beskrevs av João de Loureiro. Sium graecum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
graecum